

Acronimi 
 Indian Health Service – agenzia dell'United States Department of Health and Human Services responsabile dei servizi sanitari ai nativi americani
 Institute for Humane Studies
 Institute for Humanist Studies
 IHS Markit – gruppo di consulenza con sede nel Colorado
 Interstate Highway System – sistema di autostrade interstatali degli Stati Uniti d'America

Codici 
 IHS – codice vettore ICAO di Thryluthjonustan

Altro 
 IHS – sigla usata nell'arte figurativa della Chiesa cattolica come Cristogramma